De lijst van 214 Kangxi-radicalen is de standaardlijst voor de radicalen van de traditionele Chinese karakters.

De lijst van 214 radicalen is oorspronkelijk samengesteld door Mei Yingzuo (梅膺祚) voor zijn rond 1615 verschenen woordenboek Zihui (字彙). Hij stelde ook als eerste de volgorde van de karakters onder elk van de radicalen vast door het tellen van het aantal extra (penseel)streken per karakter, dat wil zeggen het aantal streken van een karakter dat overblijft naast het radicaal. Zijn systeem werd overgenomen door de samenstellers van het Kangxi-woordenboek. Door het grote aantal karakters (47.035) en de patronage van de Kangxi-keizer werd dat woordenboek al snel het standaardwoordenboek. Sindsdien staat de lijst bekend als de lijst van Kangxi-radicalen. De toevoeging van nummers aan een radicalenlijst is vooral een westerse sinologische traditie. In Chinese woordenboeken staan de radicalen in een ongenummerde lijst. De volgorde blijft echter dezelfde.

Voor de 47.035 karakters van het Kangxi-woordenboek worden 214 radicalen gebruikt. Er zijn zeven radicalen die elk een component vormen van meer dan 1000 karakters:
 Radicaal 140 艸 "gras" (1902)
 Radicaal 85 水 "water" (1595)
 Radicaal 75 木 "boom" (1369)
 Radicaal 64 手 "hand" (1203)
 Radicaal 30 口 "mond" (1146)
 Radicaal 61 心 "hart" (1115)
 Radicaal 142 虫 "insect" (1067)
Het radicaal dat het minst wordt gebruikt, is radicaal 138 艮. Dit radicaal wordt slechts 5 keer gebruikt.

De Kangxi-radicalen zijn geordend in Unicode met de nummers U+2F00 – 2FDF.

Tabel met Kangxi-radicalen

Zie ook 
 CJK Radicaalsupplementen - Alternatieve en aangepaste vormen van de radicalen zoals ze frequent worden gebruikt in woordenboeken.

Kangxi-radicaal